Lacombe (motorfiets)
 Lacombe (Aude)
 Lacombe (Louisiana), een plaats in Louisiana, Verenigde Staten
 Bernard Lacombe (1952), Frans voetballer en voetbaltrainer
 Guy Lacombe (1955), Frans voetballer en voetbaltrainer